Salmi peut signifier entre-autres :

Toponymie 
 Salmi, municipalité en république de Carélie.

Patronyme 
Un patronyme porté notamment par :

 Abdul Aziz Al-Salmi, arbitre koweïtien de football ;
 Albert Salmi (1928-1990), acteur américain ;
 Jorma Salmi (né en 1933), joueur professionnel de hockey sur glace finlandais ;
 Khadidja Salmi (née en 1993), gymnaste artistique algérienne ;
 Marwa Salmi (née en 2004), karatéka marocaine ;
 Rania Salmi (1998-), footballeuse internationale marocaine ;
 Sulo Salmi (1914-1984), gymnaste finlandais ;
 Vroni König-Salmi (1969-), navigateur suisse ;
 Younesse Salmi (né en 2001), karatéka français.

Voir aussi 
 Salmi, une ancienne base aérienne soviétique ;

Patronyme marocain
Patronyme algérien
Patronyme américain
Patronyme français